Спрус Пајн има више значења:
 Спрус Пајн (Алабама)
 Спрус Пајн (Северна Каролина)